Степан Каза́нин (настоящее имя — Сергей Ю́рьевич Каза́нин); род. 19 декабря, 1974, Надым) — украинский актёр, телеведущий русского происхождения. Артист студии «95 квартал», участвовал в команде КВН «Тамбовские волки», потом был капитаном команды КВН «Тапкины дети».

Биография 

Родился 19 декабря 1974 года в городе Надым в Ямало-Ненецком автономном округе. Отец водитель, мать — инженер. Учась в школе, создал команду КВН. После школы учился в Тамбовском институте химического машиностроения, на инженера-электромеханика, играл в КВН.Просто на первом курсе института раз семьсот представился, что я — Сергей. Никто не запомнил. Я три дня терпел, а затем ляпнул, что я — Степан, и все моментально стали меня звать Степаном. С тех пор только родные называют меня Сергеем. На втором курсе уходит на два года в армию. После службы он поступает в Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, экономист.

С 1993 года играл в команде КВН «Тамбовские волки» вместе с Валерием Жидковым, а потом — в команде «Тапкины дети», где стал капитаном. Участвовал в Казанской, Ханты-мансийской, Воронежской и Киевской Лигах.

В 2002 году играл в команде сборной МГУ «Незолотая молодёжь». Работал на тамбовском телевидении оператором и журналистом. Творческий коллектив, в котором работал Казанин, был удостоен Тэфи за проект об истории родного края «Регион 68» в номинации «Лучшая региональная программа».

Благодаря участию в киевской лиге КВН познакомился с командой «95 квартал» и начал в ней работать.

В 2010 году поступил на заочное отделение Луганского института культуры и искусств, на режиссёрский факультет, вместе с актёрами «Студии Квартал 95» Евгением Кошевым и Михаилом Фаталовым и окончил его.

Личная жизнь 
Жена с 1993 года дизайнер Наталия Казанина, окончила физ-мат., работала гримёром, первое время, как и все, называла будущего мужа Степаном, потом поняла, что никакой он не Степан..

Старший сын — Степан Казанин (род. 1998), окончил математический факультет одного из московских вузов, куда попал по итогам математической олимпиады в Киеве; во время учёбы в школе также занял 2-е место на олимпиаде по химии. Младший сын — Пётр Казанин (род. 15 февраля 2010).

Фильмография 
 2005 — Три мушкетёра — гвардеец кардинала
 2006 — Милицейская академия
 2007 — Очень новогоднее кино или ночь в музее — эпизод
 2009 — Как казаки… — подмастерье кузнеца
 2011 — Служебный роман. Наше время — ведущий на презентации
 2014 — Любовь в большом городе 3 — бармен
 2015 — Слуга народа — имиджмейкер
 2016 — 8 лучших свиданий — ведущий музыкального конкурса
 2018 — Я, ты, он, она — полицейский

Телевидение 
 Утреннее шоу «Подъём» (ведущий)
 «Вечерний квартал» — образы: (Катерина Ющенко, Наталья Витренко, Путин, Медведев, Алла Пугачёва, Тёща, Лукашенко, Тимошенко, Арсений Яценюк, Остап Ступка, Леонид Черновецкий, Наталья Могилевская, Александр Мороз, Олег Ляшко, Таисия Повалий, Игорь Плотницкий…)
 «Пороблено в Украине» («Интер»)
 «Бойцовский клуб» с Денисом Манжосовым
 «Воскресенье с Кварталом»
 «Битва украинских городов» с Валерией Ушаковой
 Вечерний Киев
 Шерлок — сериал-пародия — Миссис Хадсон
 Вассал народа — Пьер Рошенко
 Суперинтуиция (Новый канал) (участвовал вместе с женой Натальей)
 шоу «Вышка» заменил Евгения Кошевого
 Что? Где? Когда? (Украина) — участник команды знатоков
 кулинарное утреннее шоу «Смакуемо!» — ведущий
 Мульти Барбара — озвучивает своего мультипликационного персонажа

Примечания 

Капитаны КВН
Игроки Высшей лиги КВН
95-й квартал (команда КВН)
Тапкины дети
Игроки «Что? Где? Когда?»
Выпускники Восточноукраинского национального университета
Юмористы, известные под псевдонимами
Студия «Квартал-95»
Персоналии:Тамбов